Влади́мир Гага́рин:
 Гагарин, Владимир Васильевич (1931—2008) — советский спортсмен, мастер спорта СССР по шашкам.
 Гагарин, Владимир Григорьевич — генерал-лейтенант.